Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 5 по 11 мая 2018 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин».

В турнире принимали участие 16 команд из Москвы (1 команда), Санкт-Петербурга (5 команд), Московской области (2 команды), Новосибирской области (3 команды), Красноярского края (2 команды), Иркутской области (1 команда), Самарской области (1 команда), Пермского края (1 команда).

Чемпионами России стала команда «Новосибирская область 1» (скип Артём Шмаков), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Александр Ерёмин) со счётом 6:2. Третье место заняла команда «Санкт-Петербург 2» (скип Алексей Стукальский), победившая в матче за бронзу команду «Санкт-Петербург 4» (скип Алина Ковалёва) со счётом 7:3.

Команда из Новосибирской области впервые стала чемпионом России среди смешанных команд.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+7.

Групповой этап

Группа А 

  Проходят в плей-офф

Группа Б 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
{{4TeamBracket-3rd place
| | |5 | |8 
| | |4 | |6 
| | |6 | |2
| | |3 | |7
}}Полуфиналы. 10 мая, 9:00Матч за 3-е место. 10 мая, 14:00Финал.' 10 мая, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2018

 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2018

2018
Спортивные соревнования в Новосибирске
Чемпионаты России в 2018 году
Май 2018 года
2018 год в Новосибирской области